El Puig de Miró, de vegades anomenat de Miló, és un cim de 166,3 metres d'altitud del terme comunal rossellonès de Forques, a la Catalunya del Nord. És un puig poc aparent, ja que és del tot conreat, situat a prop i al sud-oest del poble de Forques, concretament del sector de les Colomines i a ponent de la Ruta de Llauró.

Referències 

Geografia de Forques